Lichtenberg (Utrecht), stadkasteel
 Huis Lichtenberg (Elzas), adellijk huis